Gustavsson ist ein patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Gustav“, in Island ein Patronym.

Namensträger

Form Gustavsson 
 Bengt Gustavsson (1928–2017), schwedischer Fußballspieler
 Erik Gustavsson (* 1956), schwedischer Skilangläufer
 Frida Gustavsson (* 1993), schwedisches Model und Schauspielerin
 Jan Gustavsson (* 1979), deutscher Schachgroßmeister
 Jonas Gustavsson (* 1984), schwedischer Eishockeytorwart
 Kenneth Gustavsson (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Lars-Åke Gustavsson (* 1946), schwedischer Botaniker
 Niklas Gustavsson (* 1989), schwedischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Patrik Gustavsson (* 2001), schwedisch-thailändischer Fußballspieler

 Ragnar Gustavsson (1907–1980), schwedischer Fußballspieler
 Tobias Gustavsson (* 1973), schwedischer Künstler, Musikproduzent und Komponist
 Tony Gustavsson (* 1973), schwedischer Fußballspieler

Form Gústavsson 
 Björgvin Páll Gústavsson (* 1985), isländischer Handballtorwart
 Bolli Gústavsson (1935–2008), isländischer Bischof

Siehe auch 
 Gustafson
 Gustafsson

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym

en:Gustafson